APOEL BC – cypryjski klub koszykarski z siedzibą w Nikozji
 APOEL FC – cypryjski klub piłkarski z siedzibą w Nikozji